Desa Talagajaya kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Talagajaya (administrativ by i Indonesien, lat -6,00, long 107,16), Jawa Barat, 
 Desa Talagajaya (administrativ by i Indonesien, lat -7,42, long 107,87), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar